181 rok naszej ery
 181 rok przed naszą erą
 181 liczba naturalna
 galaktyka NGC 181
 planetoida (181) Eucharis
 linia kolejowa nr 181
 181 Pułk Piechoty
 samolot Bücker Bü 181